Bryson City
Bryson (Texas)

Desambiguações de topônimos